Le chevalier Or-Azur est un personnage de bande dessinée de la série Lanfeust de Troy.

Biographie sommaire 
Il vient des Baronnies, une contrée lointaine et chevaleresque refusant l'emploi de la magie. Son épée cassée par la denture d'un troll (Hébus), il cherche à la faire réparer dans le village de Glinin, où Lanfeust travaille comme apprenti forgeron. Cette épée dont le pommeau en ivoire de Magohamoth, trophée d'un illustre ancêtre, donne à Lanfeust et à Thanos le pouvoir absolu.

Après le meurtre de son père par le baron Averroës (en réalité Thanos), il tente de participer à un tournoi pour vaincre ce dernier et ainsi récupérer son honneur et ses terres. Il est finalement convaincu de laisser Lanfeust combattre à sa place. Une fois Thanos à priori vaincu, Or-Azur récupère ses biens, et consent (un peu parce qu'il n'a pas le choix) à laisser son épée à Lanfeust.

Cependant, il réapparait dans Les pétaures se cachent pour mourir, où il est révélé qu'il est tombé amoureux de C'ian. Poussé par ses sentiments, il la retrouve et lui avoue ses sentiments. Bien qu'elle le rejette en raison de ses fiançailles avec Lanfeust, C'ian se montre touchée par cette déclaration et Or-Azur décide de les accompagner dans leur quête du Magohamoth. Bien que pas aussi puissant qu'Hébus, il se montre un allié efficace, volontaire et assez compétent.

Au cours de l'aventure, la relation entre Lanfeust et C'ian tend à se dégrader, Lanfeust comprenant qu'il n'est pas fait pour une vie calme comme en voudrait C'ian et C'ian se montrant de plus en plus proche d'Or-Azur.Finalement, Or-Azur épouse C'ian dans (La bête fabuleuse).

Sa devise est : 

Il réapparaît dans les deux premiers tomes de Lanfeust Odyssey : on y voit qu'il a eu une dizaine d'enfants avec C'ian et qu'il s'est découvert une véritable passion pour les serrures et les verrous.

Pouvoir magique 
Comme toute personne des baronnies il ne possède pas de pouvoir magique et considère la magie comme des « tours et jongleries » (tome 1, page 14, vignette 7).

Origine du nom 
Son nom lui vient de sa contrée d'origine : le Castel Or-Azur, qui fait partie des baronnies.

Personnage de l'univers de Troy
Or-Azur